Wilhelm Wagner kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Wagner (1843–1880), tysk klassisk filolog
 Wilhelm Wagner (1875–1953), tysk arkitekt
 Wilhelm Wagner (1884–1970), tysk geolog
 Wilhelm Wagner (1895–1977), tysk entomolog
 Wilhelm Wagner (1904–1946), tysk SS-Hauptscharführer
 Wilhelm Wagner (1909–1978), tysk SS-Hauptsturmführer
 Wilhelm Wagner (1915–2002), svensk militär

Se även 
 Willi Wagner (född 1941), tysk löpare
 Friedrich Wilhelm Wagner (1814–1857), tysk klassisk filolog
 Johann Wilhelm Ernst Wägner (1800–1886), tysk teolog